Стахе́ев (Стахе́ева) — русская фамилия, образованная от имени Стахий.

Известные носители 
 Стахеев, Борис Фёдорович (1924—1993) — советский учёный, филолог-полонист.
 Стахеев, Валерий Андреевич (1948—2019) — советский и российский общественный деятель, один из основателей Саяно-Шушенского заповедника, заслуженный эколог Российской Федерации (1997).
 Стахеев, Дмитрий Иванович (1840—1918) — русский писатель.
 Стахеев, Дмитрий Иванович (1818—1888) — русский купец.
 Стахеев, Иван Иванович (1802—1885) — русский купец, благотворитель.
 Стахеев, Иван Иванович (1869—1918) — русский купец и предприниматель.
 Стахеев, Николай Дмитриевич (1852—1933) — купец 1-й гильдии, золотопромышленник.
 Стахеев, Фёдор Васильевич (1870—1945) — русский инженер, предприниматель, государственный деятель.

 Стахеева, Лариса Алексеевна (более известна как Штейнман; род. 1972) — российский журналист и писатель, колумнист, издатель.

См. также 
 Стахиев
 Стахеевы (династия)